Cardaccio ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Cardaccio (1949–2015), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Cardaccio (* 1959), uruguayischer Fußballspieler
 Mathías Cardaccio (* 1987), uruguayisch-italienischer Fußballspieler